Нижча Дубечня — село в Україні, у Вишгородському районі Київської області. 
 Вища Дубечня — село в Україні, у Вишгородському районі Київської області.

Див. також
 Дубечне — село в Україні, у Старовижівському районі Волинської області.